Ребекка Уоррен (Rebecca Warren, род. 1965, Лондон) — современная английская художница, скульптор.

Образование 
 1989-92 Goldsmiths College, University of London
 1992-93 Chelsea College of Art

Творчество 
 Ребекка Уоррен стала известна благодаря скульптурам большого размера из необожженой глины, в которых гротескно были изображены характерные признаки женской сексуальности (такие как груди и ягодицы). Уоррен обращается к творчеству мастеров-мужчин — Дега, Родена, Боччони, Пикассо, Фонтана, немецких экспрессионисты и неоэкспрессионистов (Роберта Крама, например). Её произведения также вызывают в памяти работы более молодой генерации художников — Мартина Киппенбергера, Фишли и Вайса.
 Необожженые глиняные скульптуры Уоррен выглядят как взорвавшиеся изнутри и собранные назад куски материала. По контрасту, настенные витрины Уоррен, содержащие различные материалы не несут спонтанности и небрежности работ из глины. В более поздних сериях работ из бронзы Уоррен продолжает исследование деградации формы. После получения отлитых скульптур из цеха, Уоррен вносит изменения и дополнения и возвращает их на доработку. Художница усиливает переплетение смыслов, давая своим работам гибридные названия, содержащие придуманные слова и ссылки на фильмы и песни. Её работы сочетают широкий круг источников с большой формальной узнаваемостью.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о Ребекке Уоррен на сайте Saatchi Gallery
 Работы Уоррен в галерее Donald Young
 Работы и информация о художнице на сайте Serpentine Gallery

Современные художники Великобритании
Персоналии по алфавиту
Художницы
Премия Тёрнера